Giuseppe Pestagalli – architetto italiano
 Pietro Pestagalli – architetto italiano